Baraunensi – abitanti di Areia de Baraúnas
Baraunensi – abitanti di Baraúna (Paraíba)
Baraunensi – abitanti di Baraúna (Rio Grande do Norte)